Ventolin peut désigner :
 Ventolin, appelé également salbutamol, bronchodilatateur ;
 Ventolin (Aphex Twin), un maxi de musique électronique ;
 , dans la mythologie cantabre.